Medaljfördelningen vid de olympiska sommarspelen 1920 i Antwerpen.
<onlyinclude>

Källor 

1920
Olympiska sommarspelen 1920